

Sigle 
 Tariffa urbana a tempo
 Tampere University of Technology – università finlandese
 Time Under Tension – un parametro utilizzato nelle attività fisiche con i pesi.
 Tulip Television – rete televisiva giapponese

Codici 
 TUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tauta (Papua Nuova Guinea)
 tut – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue altaiche

Altro 
 TUT – targa automobilistica del circondario di Tuttlingen (Germania)
 Tut - Il destino di un faraone – miniserie televisiva del 2015